Op het toernooi van Wimbledon in 1990 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 27 juni tot en met 8 juli 1990.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Jana Novotná en Jim Pugh waren als eerste geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Zina Garrison en Rick Leach won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste Australische koppel Elizabeth Smylie en John Fitzgerald in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Garrison had daarnaast twee eerdere titels met andere partners; voor Leach was het de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vijf Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren als zestiende geplaatst en bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaars.
 Hellas ter Riet en Mark Koevermans bereikten de tweede ronde.
 Brenda Schultz en de Australiër Mark Kratzmann waren het achtste reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1990